Faces of Death  может означать:
 Faces of Death () — американский кинофильм (1979 года), представляющий собой композицию документальных кадров и реконструкций;
 Faces of Death — дебютный альбом группы Bone Thugs-N-Harmony.